Richard Bedford Bennett, primer vizconde de Bennett; abogado y político canadiense. Nació el 3 de julio de 1870 en Hopewell Hill, Nuevo Brunswick. Falleció el 26 de junio 1947 en Inglaterra.

Asistió a la Universidad de Dalhousie, donde se graduó de abogado. Fue elegido a la Asamblea Legislativa de los Territorios del Noroeste en 1898, siendo reelegido en 1902.

En 1905 se convirtió en líder conservador de Alberta, y en 1909 ganó la legislatura por esa zona.

Elegido a la Cámara de los Comunes en 1911. Fue designado Ministro de Justicia en 1921 y de Finanzas en 1926. Se convirtió en líder Conservador de Canadá en 1927, logrando ser primer ministro en 1930, al derrotar a William Lyon Mackenzie King.

Tuvo una política exterior anticomunista, incorporó algunas prácticas del New Deal norteamericano a la política económica para paliar la crisis internacional. A pesar de sus intentos, no pudo revertir la situación política y fue derrotado en 1935 por Mackenzie King.

Se retiró a Gran Bretaña en 1938 y se convierte en vizconde de Bennett. Tras sufrir un ataque al corazón, falleció en junio de 1947.

Referencias Bibliográficas 

 Canada's Prime Ministers, 1867-2000: Biographies and Anecdotes; National Archives of Canada, Ottawa; 1994.

Políticos de la Segunda Guerra Mundial
Primeros ministros de Canadá
Políticos de Canadá
Masones de Canadá
Caballeros de gracia de la Orden de San Juan
Doctores honoris causa por la Universidad de Alberta
Doctores honoris causa por la Universidad McMaster
Doctores honoris causa por la Universidad de Dalhousie
Abogados de Canadá